Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Nagay z domu Staroń – polska zawodniczka w strzelectwie, olimpijka
 Jerzy Antoni Staroń – polski dziennikarz i działacz sportowy
 Józef Staroń – polski kolarz
 Krzysztof Staroń – polski nauczyciel, polityk i urzędnik państwowy
 Leszek Staroń – polski reżyser, scenarzysta, scenograf i aktor
 Lidia Staroń – polska polityk, posłanka na Sejm
 Paweł Staroń – polski wojskowy
 Przemysław Staroń – polski nauczyciel
 Wojciech Staroń – polski operator i reżyser